Onderdistrict in Indonesië
 Tanjung Raja (Lampung Utara), een onderdistrict van het regentschap Lampung Utara in de provincie Lampung
 Tanjung Raja (Ogan Ilir), een onderdistrict van het regentschap Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Tanjung Raja (Cukuh Balak), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Tanjung Raja (Sinembah Tanjung Muda Hulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Raja (Kateman), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hilir in de provincie Riau
 Tanjung Raja (Gumay Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Raja (Muara Enim), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Raja (Tanjung Raja, Ogan Ilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra